Канюэль:
 Канюэль, Симон (1767—1840) — французский генерал
 Канюэль, Эрик (род. 1964) — квебекский кинорежиссёр
 Канюэль, Кэрол-Энн (род. 1988) — канадская велогонщица